Симетрія в широкому сенсі — незмінність при будь-яких перетвореннях
 Симетрія в біології — закономірне розташування подібних (однакових) частин тіла або форм живого організму, сукупності живих організмів щодо центру чи осі симетрії
 Симетрія у фізиці — одне з фундаментальних понять
 Симетрія у хімії — властивість будови молекул, яка проявляється тоді, коли можна які-небудь частини молекули поміняти місцями без зміни її вигляду у цілому.